Санта Луз има више значења:

 Санта Луз (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Луз (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Луз (Зиватеутла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Луз (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Луз (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику